Richard "Richie" Regehr, född 17 januari 1983 i Bandung, Indonesien är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för EHC Red Bull München i DEL.

Den 6 juli 2004 kontrakterades Regehr som en odraftad free agent av Calgary Flames, laget där hans bror Robyn spelade. Under lockout-säsongen 2004/2005 spelade Regehr för Lowell Lock Monsters, som var AHL-samarbetspartner till Flames. Under säsongen 2005/2006 skickades han till Flames nya AHL-lag Omaha Ak-Sar-Ben Knights. Efter skador på backarna Rhett Warrener och Roman Hamrlik i slutet av 2005, blev Regehr uppkallad till Flames.

Richie gjorde sin NHL-debut spelandes tillsammans med sin bror Robyn den 29 december 2005 och gjorde en assist på Flames matchvinnande mål. Efter tre matcher i Flames skickades han tillbaka till Ak-Sar-Ben Knights, men kallades åter den 7 januari. Calgary hämtade upp Regehr åter igen den 2 februari 2006. 

Regehr ersatte Knights-kollegan Mark Giordano, som blivit uppkallad av Calgary, i det kanadensiska AHL All-Star-laget 2006. Han registrerade ett mål och en assist under matchen. 

Under säsongen 2007-08 flyttade han till Tyskland och började spela för DEL-klubben Frankfurt Lions. Följande år skrev Regehr på för Eisbären Berlin. Efter fyra starka säsonger med Berlin tecknade Regehr ett tvåårigt avtal med Modo Hockey den 25 april 2012. Efter att kontraktet med Modo gått ut återvände Regehr till Tyskland och skrev på för EHC Red Bull München den 26 maj 2014.

Statistik

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar 
 
 
Richie Regehr Career Stats

Kanadensiska ishockeyspelare
Födda 1983
Spelare i Calgary Flames
Spelare i Modo Hockey
Män
Levande personer
Spelare i Eisbären Berlin
Spelare i Omaha Ak-Sar-Ben Knights
Spelare i Lowell Lock Monsters
Spelare i Frankfurt Lions
Spelare i Portland Winterhawks
Spelare i Kelowna Rockets
Spelare i EHC Red Bull München
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft